John Montague ist der Name folgender Personen:

* John Montague (Musiker) (1911–1991), kanadischer Geiger
 John Patrick Montague (1929–2016), irischer Dichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 John Montagu